Do turnaje UniCredit Czech Open 2013 nastoupilo celkem 16 šestnáct párů, z toho tři páry dostali od pořadatelů divokou kartu. Obhájcem titulu byl tchajwanský pár Hsieh Cheng-peng a Lee Hsin-han, který se ale turnaje nezúčastnil.

Vítězem jubilejního 20. ročníku UniCredit Czech Open 2013 ve čtyřhře se stal první nasazený americko-německý pár Nicholas Monroe a Simon Stadler, který ve finále prostějovského turnaje přehrál třetí nasazenou polsko-českou dvojici Mateusze Kowalczyka a Lukáše Rosola v poměru dvakrát 6-4 na sety.

Nasazení párů 

 ' Nicholas Monroe /  Simon Stadler (vítězové)
  Rik de Voest /  Raven Klaasen (čtvrtfinále)
  Mateusz Kowalczyk /  Lukáš Rosol (finále)
  Jaroslav Pospíšil /  Igor Zelenay (odhlásili se)

Pavouk

Reference 
 Pavouk čtyřhry

Moneta Czech Open
Tenis v roce 2013
Tenis v Česku v roce 2013